Slovo Hujer může mít několik významů:

 hujer – zastaralý moravský nářeční výraz; znamená tlusté střevo, žaludek, tlačenka
 hujer – zastaralý výraz pro mlátičku obilí
 Hujer (příjmení) – příjmení německého původu, pocházející z německé nářeční podoby obecného jména Häuer = horník; v ČR se jedná o málo obvyklé příjmení (častěji se vyskytuje pouze na Jablonecku a Liberecku), v roce 2007 je mělo sotva 500 nositelů (včetně žen).
 Hujer (filmová postava), Viktor Hujer – postava studenta z filmu Marečku, podejte mi pero!
 Jiří Hujer (* 1941) - český sáňkař, olympionik
 Oldřich Hujer, český lingvista a indoevropeista
 Hujer – amatérská hudební skupina, působící v letech 1986–1999 na Mladoboleslavsku.

Reference